Anders Larsson är ett vanligt svenskt namn, som burits av bland andra:

Kultur 
 Anders Larsson målare, arkitekt och konstnär på 1500-talet
 Anders Larsson i Norrlångträsk (1794–1876), bonde och religiös folkledare
 Anders Larsson (skådespelare) (1899–1972)
 Anders Larsson (författare) (1952–2021), svensk författare och skådespelare
 Anders Larsson (operasångare) (född 1969), från Östersund
 Anders Kilian (tidigare Larsson) (1869–1953), författare
 Anders Larsson (folkmusiker), folkmusiker i Svanevit
 Anders Larsson (dansbandssångare 1973) (född 1973), en dansbandssångare i Streaplers
 Anders Larsson (dansbandssångare 1981) (född 1981), en dansbandssångare i Date

Sport 
 Anders Larsson (brottare) (1892–1945), guldmedaljör i Olympiska sommarspelen 1920 
 Anders Larsson (längdåkare), Vasaloppssegrare 1987
 Anders Larsson (schackspelare), svensk juniormästare 1971
 Anders Larson (roddare), brons i VM 1983
 Anders Larsson (idrottsledare), Svenska Ishockeyförbundets ordförande sedan 2015

Politik 
 Anders Larsson i Bränninge (1822–1909), politiker
 Anders Larsson i Lund (1839–1888), politiker
 Anders Larsson i Flicksäter (1839–1910), politiker
 S Anders Larsson, socialdemokratisk politiker

Övriga 
 Anders Larsson (död 1613), militär och ståthållare
 Anders Larsson vid Kvallan (1838–1879), mördare  
 Anders Larsson Höök (1637–1687), adelsman och bruksägare 
 Anders Larsson (köpman), köpman i Stockholm, kallad "Kunglig Majestäts köpman".